Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1894 года — второй официальный чемпионат Европы, который прошёл 24 — 25 февраля в норвежском городе Хамар. Чемпионат проводился на трёх дистанциях: 500 м — 1500 м — 5000 м. Титул чемпиона присваивался конькобежцу, выигравшему две дистанции из трех. В спринте победитель определялся после предварительных забегов, полуфинала и финала. На дистанции 1500 метров чемпион стал известен по итогам двух забегов — предварительных и финала. Во втором забеге бежали четыре сильнейших спортсмена. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 13 конькобежцев из 2 стран. Абсолютный победитель чемпионата не определялся.

Результаты чемпионата

Отдельные дистанции

Рекорды мира 
На чемпионате было установлено 6 рекордов мира. По два рекорда мира установили Эйнар Халворсен и Педер Эстлунд (оба — Норвегия).

Ссылка 
 Сайт SkateResults.com, анг.

1894
1894 год в спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Хамаре
1894 год в Норвегии
Февраль 1894 года
Чемпионаты Европы в Норвегии